

Geografia

Austria 
 Klaus – comune nel distretto di Feldkirch (Vorarlberg)
 Klaus – frazione di Wildalpen, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Klaus an der Pyhrnbahn – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Persone 
 Frank Klaus (1887-1948) – pugile statunitense
 Josef Klaus (1910-2001) – politico austriaco
 Václav Klaus (1941) – politico ceco
 Felix Klaus (1992) – calciatore tedesco

Altro 
 Klaus – diminutivo tedesco e scandinavo del nome proprio di persona Nicola
 Klaus - I segreti del Natale (Klaus) – film d'animazione del 2019 diretto da Sergio Pablos
 Klaus – personaggio della serie di romanzi Il diario del vampiro di Lisa J. Smith e delle serie televisive The Vampire Diaries e The Originals
 Klaus – personaggio della serie animata American Dad!
 Klaus – personaggio dei fumetti creato da Grant Morrison nel 2015 e pubblicato dalla casa editrice statunitense Boom!Studios
 Tempesta Klaus – ciclone attivo dal 23 al 25 gennaio 2009 in Europa